BHT je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Butan
 kratica za butilirani hidroksitoluen (angleško butylated hydroxytoluene)

Glej tudi 

Kratice